Luca Bestetti (né en 1964), peintre italien ;
 Pietro Bestetti (1898-1936), coureur cycliste italien.

Voir aussi
 Bestetti Edizioni d'arte, maison d'édition italienne.